Placebo se poate referi la:
 Placebo, substanță
 Placebo (formație) - o formație de muzică rock.
 Placebo - albumul de debut al formației